Ива́н Корние́нко:
 Корниенко, Иван Михеевич (1917—1948) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Корниенко, Иван Моисеевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Корниенко, Иван Сергеевич (1910—1975) — советский киновед, ректор Киевского театрального института.